Sainte-Catherine peut faire référence à plusieurs lieux ou édifices, nommés d'après l'une des , dont la plus célèbre est Catherine d'Alexandrie. Le calendrier des saints catholique fête la Sainte-Catherine le 25 novembre.

Localités

Sainte-Catherine
 Lombeek-Sainte-Catherine
 Wavre-Sainte-Catherine

Sainte-Catherine, ville dans le MRC de Roussillon,
 Baie-Sainte-Catherine, municipalité dans le MRC de Charlevoix-Est,
 Sainte-Catherine-de-Hatley, municipalité dans le MRC de Memphrémagog,
 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ville dans le MRC de la Jacques-Cartier.
 Saint Catharines, municipalité ontarienne de la région du Niagara.

Sainte-Catherine, commune du Pas-de-Calais.
 Sainte-Catherine, commune du Puy-de-Dôme.
 Sainte-Catherine, commune du Rhône.
 Sainte-Catherine-de-Fierbois, commune d'Indre-et-Loire.
 Sainte-Catherine (Plounévézel), ancienne trève de la paroisse de Plounévézel, commune du Finistère.
 Sainte-Catherine (Mespaul) , petit bourg sur le territoire occidental de la commune de Mespaul, et ancienne trève de Plouvorn, dans le Léon.
 Sainte-Catherine, écart de la commune de Gorze en Moselle.
 Vallon de Sainte-Catherine, en Haute-Savoie.

Rues

Îles 
 Île Sainte-Catherine (Créteil) 
 Île Sainte-Catherine (Vienne)
 Île Sainte-Catherine (Locmiquélic)

Autres lieux
Mont Sainte-Catherine, point culminant de l'Égypte dans la péninsule du Sinaï et haut lieu religieux.
Rivière Sainte-Catherine, un affluent de la rivière Chicot, traversant Saint-Cuthbert et de Sainte-Geneviève-de-Berthier, dans la MRC D’Autray, dans Lanaudière, au Québec, au Canada.
Paroisse de Sainte-Catherine, l'une des subdivisions du Comté du Middlesex en Jamaïque.

Édifices religieux 
 
 Abbaye Sainte-Catherine de Laval, ancienne abbaye cistercienne située sur la paroisse de Grenoux
 Monastère Sainte-Catherine du Sinaï, monastère de l'Église orthodoxe du Sinaï
 Abbaye Sainte-Catherine-du-Mont de Rouen, ancien monastère bénédictin situé dans les environs de Rouen
 Abbaye Sainte-Catherine d'Avignon, ancienne abbaye cistercienne situé en Avignon
 Monastère Sainte-Catherine de Sienne d'Arequipa (Santa Catalina en espagnol)
Chapelle de Sainte Catarine, dite aussi Chapelle de las Almas, chapelle située à Porto
 Hôpital Sainte-Catherine ancien hôpital à Paris supprimé en 1794 qui avait pour missions d'héberger temporairement les femmes sans logis arrivant à Paris et d'enterrer les morts trouvés dans les rues et dans la Seine
Chartreuse Sainte-Catherine-au-Mont-Sinaï de Kiel, à Kiel (Anvers), dans la province d'Anvers en Belgique
 Abbaye Sainte-Catherine-du-Mont d'Annecy, ancienne abbaye située dans l'actuelle commune d'Annecy

Ordre honorifique
 Ordre de Sainte-Catherine, fondé par Pierre  de Russie en 1713.

Transports 
 Aéroport international de Calvi Sainte-Catherine, l'aéroport de Calvi en Corse,
 station Sainte-Catherine, station du métro de Bruxelles.

Voir aussi